Дмитрий Евгеньевич Петров (род. 10 июня 1967, Санкт-Петербург, РСФСР, СССР) — российский менеджер, c 2010 по 2013 годы был генеральным директором и членом совета директоров ОАО «Вертолёты России», холдинга, объединяющего все вертолётостроительные предприятия Российской Федерации.

Биография 
Дмитрий Петров родился в 1967 году. В 1989 году окончил факультет электроэнергетики Военный инженерный Краснознаменный институт имени А. Ф. Можайского (ныне Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского) по специальности «радиоэлектронные средства». С 1989 по 1993 год служил в Вооружённых силах СССР/РФ.

В 1993—2002 годах работал в различных финансовых институтах. В 1993—1995 годах — заместитель председателя правления, затем председатель правления коммерческого банка «Восточный». В 1995 году назначен заместителем главы правления «Эргобанка». В 1996—1999 годах занимал руководящие должности в банках ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор). Был заместителем председателя правления «Инко-Банка», старшим вице-президентом и зампредом правления «Гута-банка». В 1999 году возглавил правления ЗАО «Федеральный промышленный банк».

В 2002—2003 годах — исполнительный директор российского филиала немецкой корпорации «ЗГГ-Зарубежгаз-Эрдгазхандель-Гезельшафт мбХ» (с 2006 года — «Газпром Германия ГмбХ») и советник гендиректора ООО «ГазЭкспорт».

В 2003—2006 годах — член правления нефтегазовой компании «Итера».

В 2007—2009 годах — заместитель генерального директора ОАО «Объединённая промышленная корпорация „Оборонпром“», входящей в состав госкорпорации «Ростех».

В 2009—2010 годах — заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Управляющая компания „Объединённая двигателестроительная корпорация“».

В 2010 году назначен генеральным директором ОАО «Вертолёты России». В 2011 году вошел в совет директоров ОАО «Вертолёты России».

Под руководством Петрова «Вертолёты России» увеличили производство вертолётной техники со 183 единиц в 2009 году до 262 в 2011 году. За 2011 год портфель заказов холдинга удвоился — с 430 до 859 машин. Было запущено совместное производство гражданских вертолётов с итальянским концерном AgustaWestland, входящим в группу Finmeccanica.

В 2013 году был включён в третий ежегодный рейтинг «Индустриальная элита России – 100 лучших производственных менеджеров» делового портала «Управление производством».

В октябре 2013 года назначен первым вице-президентом ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», позднее покинул компанию.

Награды 
 2 мая 2012 — Офицер ордена Звезды Италии (Италия)

Примечания

Ссылки